Přestavlky může být název sídla:
 1) Přestavlky (okres Plzeň-jih), též Přestavlky u Dnešic – obec v okrese Plzeň-jih
 2) Přestavlky (okres Litoměřice), též Přestavlky u Roudnice nad Labem – obec v okrese Litoměřice
 3) Přestavlky (okres Přerov), též Přestavlky u Přerova – obec v okrese Přerov
 4) Přestavlky (okres Chrudim), též Přestavlky u Chrudimi – obec v okrese Chrudim
 5) Přestavlky (Tršice) – vesnice v obci Tršice v okrese Olomouc
 6) Přestavlky (Sedlec-Prčice), též Přestavlky u Sedlce – vesnice v obci Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 7) Přestavlky (Horní Kruty) – vesnice v obci Horní Kruty v okrese Kolín
 8) Přestavlky (Borovnice) – vesnice v obci Borovnice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Přestavlky (Kosice) – zaniklá ves nalézající se na území dnešní obce Kosice v okrese Hradec Králové
 Přestavlky (Mnichovo Hradiště) – hospodářský dvůr s řadou obytných domů v katastrálním území Hoškovice města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 Přestavlky (Slapy), základní sídelní jednotka obce Slapy v okrese Praha-západ

Slovo Přestavlky se také objevuje v názvech obcí:
 11) Přestavlky u Čerčan – obec v okrese Benešov

zámky
 Přestavlky (zámek, okres Plzeň-jih) – zámek v obci Přestavlky v okrese Plzeň-jih
 Přestavlky (zámek, okres Přerov) – zámek v obci Přestavlky v okrese Přerov
 Přestavlky (zámek, okres Chrudim) – zámek v obci Přestavlky (okres Chrudim) v okrese Chrudim

Podobné názvy 
 Prestavlky – obec na Slovensku

Externí odkazy